

Muziek 
 Home Again (Judy Collins), een muziekalbum uit 1984 van de Amerikaanse zangeres Judy Collins
 Home Again (New Edition), een muziekalbum uit 1996 van de Amerikaanse R&B-groep New Edition
 Home Again (René Froger), een muziekalbum uit 1998 van de Nederlandse zanger René Froger
 Home Again (Jimmy Somerville), een muziekalbum uit 2004 van de Schotse zanger Jimmy Somerville
 Home Again (Edwyn Collins), een muziekalbum uit 2007 van de Schotse zanger Edwyn Collins
 Home Again (album van Michael Kiwanuka), een muziekalbum uit 2012 van de Engelse soulzanger Michael Kiwanuka
 Home Again (single van Michael Kiwanuka), een single uit 2012 van de Engelse soulzanger Michael Kiwanuka
 Home Again (Danzel), een single uit 2004 van de Belgische zanger Danzel
 Home Again (Kensington), een single uit 2013 van de Nederlandse rockband Kensington

Media 
 Home Again (Beverly Hills, 90210), een aflevering van het eerste seizoen van het tienerdrama Beverly Hills, 90210
 Home Again (film), Amerikaanse film uit 2017 
 Home Again (musical), Nederlandse musical van lef! Theater